«1901» — песня французской альтернативной рок-группы Phoenix, изданная в качестве первого сингла с их четвёртого студийного альбома Wolfgang Amadeus Phoenix 23 февраля 2009 года, возглавившая альтернативный хит-парад Billboard Alternative Songs. В 2011 году вышла кавер-версия британской певицы Birdy, вошедшая в её дебютный альбом и попавшая в хит-парады Бельгии.

Сингл Phoenix 
Видеоклип к песне вышел в мае 2009 года. В июле «1901» попала в хит-парад Billboard Alternative Songs, где позже смогла подняться на вершину, став четвёртым синглом, изданным независимым звукозаписывающим лейблом, занявшим там первое место. В феврале 2010 года в Великобритании вышло переиздание сингла. По словам вокалиста группы и автора песни, это «фантазия о Париже» начала XX века.

Phoenix выступали с «1901» на нескольких телевизионных шоу, включая The Tonight Show with Conan O’Brien,, Late Show with David Letterman и Saturday Night Live. Песня звучала в эпизодах телесериалов Сплетница, Мелроуз Плейс, Дневники вампира и  Адские кошки, трейлере фильма Нью-Йорк, я люблю тебя, рекламе PlayStation 3 и Cadillac SRX, видеоиграх Test Drive Unlimited 2, Guitar Hero 5, NBA 2K13, Forza Horizon, APB: Reloaded (All Points Bulletin: Reloaded), NHL 2K10.

Песня получила положительные отзывы от музыкальных критиков изданий Pitchfork Media,NME''', PopMatters, Philadelphia Inquirer, Spin''.

Позиции в чартах

Сертификации

Титулы

Сингл Birdy 

9 марта 2012 года британская певица Birdy выпустила кавер-версию «1901» в качестве четвёртого сингла с её дебютного альбома Birdy. Премьера видеоклипа к песне состоялась на YouTube 10 февраля 2012 года.

Позиции в чартах

Хронология выпуска

Примечания 

Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Песни Birdy
Песни 2009 года
Песни на английском языке